Waldbauernschule heißen:

 Bayerische Waldbauernschule in Kelheim-Goldberg, traditionsreiche Forstschule
 Waldbauernschule (Gemeinde Hollenstein), Meierhof des Schloss Hohenlehen, heute forstwirtschaftliche Fachschule, Niederösterreich